Michał Drucki Sokoliński (zm. 1621) – wojewoda połocki, marszałek orszański
 Michał Karol Drucki Sokoliński (zm. 1690) – pisarz wielki litewski, marszałek orszański